Con il nome di Teodoro Paleologo si identificano:

Teodoro Paleologo (figlio fi Michele VIII) (c. 1263-dopo il 1310), principe e generale Bizantino;
Teodoro I Paleologo (1270-1338), marchese del Monferrato dal 1296;
Teodoro I Paleologo (c. 1355–1407), despota di Morea dal 1383 al1407;
Teodoro II Paleologo (1364-1418), marchese del Monferrato dal 1381;
Teodoro II Paleologo (1396-1448), despota di Morea dal 1407 al1443;
Teodoro II Paleologo (1396-1448), figlio di Manuele II Paleologo e di Elena Dragaš, despota della Morea dal 1407 al 1443;
Teodoro Paleologo (1425-1484), figlio di Giovanni Giacomo, marchese del Monferrato e di Giovanna di Savoia, cardinale diacono dal 1471 (diaconia di San Teodoro) e Protonotario Apostolico